Дикирх (люксемб. Dikrech, фр. Diekirch) — топоним.

 Дикирх — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Дикирх. 
 Дикирх (кантон) — кантон в Люксембурге
 Дикирх (округ) — один из трёх округов Люксембурга.